У́лица Дубки́ (название с 27 января 1967 года) — улица в Северном административном округе города Москвы на территории Тимирязевского района.

История 
Улица получила своё название 27 января 1967 года по парку «Дубки», вдоль границы которого она проходит.

Расположение 
Улица Дубки проходит от улицы Костякова на юго-запад, после чего, не доходя до Тимирязевской улицы, поворачивает на северо-запад, пересекает Ивановскую улицу, с северо-востока к улице примыкает улица Немчинова, улица Дубки проходит до Красностуденческого проезда. Между улицей Дубки, Ивановской улицей, Ивановским проездом и улицей Немчинова расположен парк «Дубки». Нумерация домов начинается от улицы Костякова.

Примечательные сооружения и общественные пространства 

По чётной стороне:
 трамвайная остановка «Красностуденческий проезд» — вблизи Красностуденческого проезда (построена в конце XIX века по проекту архитектора Ф. А. Когновицкого, является старейшим павильоном наземного общественного транспорта в Москве).
 парк «Дубки» — открыт с 1950-х годов, здесь произрастает большое количество двухсотлетних дубов. В 2019 году обновлен. В зелёной зоне обустроили три детские площадки и три воркаут-зоны, построили хоккейную коробку с трибунами и пунктом проката инвентаря, разместили столы для игры в настольный теннис, обустроили теннисные корты и волейбольную площадку.

Транспорт

Трамвай 
 27, 29: от улицы Костякова до Красностуденческого проезда и обратно.

Метро 
 Станция метро «Тимирязевская» Серпуховско-Тимирязевской линии — юго-восточнее проезда, на Дмитровском шоссе.

Монорельс 
 Станция монорельса «Тимирязевская» — юго-восточнее проезда, между Дмитровским шоссе и улицей Яблочкова.

Железнодорожный транспорт 
 Платформа Тимирязевская Савёловского направления Московской железной дороги (МЦД-1) — юго-восточнее проезда, между Дмитровским шоссе и улицей Яблочкова.

См. также 
 Дубки (парк, Москва)

Примечания

Ссылки